Studium generale – nome delle Università nel Medioevo
 Edizioni Studium – casa editrice di matrice cattolica
 Studium – periodico bimestrale di ispirazione cattolica
 Studium (azienda) – azienda proprietaria di Cepu